Gorostiaga ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Gorostiaga (1840–1912), chilenischer Militär
 Eduardo Gorostiaga (* ?), bolivianischer Tennisspieler
 José Benjamín Gorostiaga (1823–1891), argentinischer Politiker
 Koldo Gorostiaga Atxalandabaso (* 1940), spanischer Europapolitiker
 Ricardo Gorostiaga (* 1985), paraguayischer Tennisspieler

Gorostiaga bezeichnet zudem:
 Gorostiaga (Buenos Aires), Ort in Argentinien